Franciszek Barfuss (1924–2018) – polski kompozytor i muzykolog
 Maryna Barfuss (ur. 1959) – polska flecistka wywodząca się z Piwnicy pod Baranami